

Geografia

Canada 
 Plaisance – comune del Québec
 Plaisance nome francese di Placentia, città della provincia di Terranova e Labrador

Francia
Plaisance – comune nel dipartimento di Aveyron
Plaisance – comune nel dipartimento della Dordogna
Plaisance – comune nel dipartimento di Gers
Plaisance – comune nel dipartimento di Vienne

Guyana
Plaisance

Haiti
Plaisance – comune capoluogo dell'arrondissement omonimo
Arrondissement di Plaisance – arrondissement nel dipartimento del Nord
Plaisance-du-Sud – comune dell'arrondissement di Anse-à-Veau

Mauritius 
 Plaisance

Seychelles 
 Plaisance – distretto

Trinidad e Tobago
Plaisance – città dell'isola di Trinidad

Altro 
Plaisance – stazione della metropolitana di Parigi

Altri progetti